

Geografia

Austria 
 Glanz – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Glanz – frazione di Oberlienz, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Glanz an der Weinstraße – ex comune ora frazione di Leutschach an der Weinstraße, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)